Кубок Італії з футболу 1987—1988 — 41-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 23 серпня 1987 року, а завершився 18 травня 1988 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Сампдорія» виграла у «Торіно» і вдруге завоювала Кубок Італії.

Груповий раунд

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

Група E 

Результати

Група F 

Результати

Група G 

Результати

Група H 

Результати

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>5/18 травня 1988

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  
 Кубок Італії на transfermarkt 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1987–1988
Італія
Італія
1987 в італійському спорті
1988 в італійському спорті